Fridtjof est un prénom masculin norvégien notamment porté par :
 Carl Fridtjof Rode (1897-1984), juge norvégien ;
 Fridtjof Frank Gundersen (1934-), juriste norvégien ;
 Fridtjof Mjøen (1897-1967), acteur norvégien ;
 Fridtjof Nansen (1861-1930), explorateur norvégien ;
 Fridtjof Paulsen (1895-1988), patineur norvégien.

Voir aussi 
 Fritiof
 Île Fridtjof

Prénom masculin
Prénom norvégien